Termenul carusel se poate referi la:

 carusel – instalație distractivă compusă dintr-o platformă circulară care se rotește în jurul unui ax vertical (călușei)

Tehnologie 
 carusel – un tip de instalație de manutențiune
 carusel aerodinamic – dispozitiv folosit la măsurarea forțelor aerodinamice
 strung-carusel – tip de strung cu axa de rotație verticală
 carusel de bagaje – instalație de transport al bagajelor folosită în aeroporturi
 proiector carusel – un tip de proiector de diapozitive

Echitație 
 carusel (turnir) – întrecere demonstrativă între grupuri de cavaleri (în trecut)
 carusel (echitație) – reprezentație a unui grup de călăreți care execută o serie de mișcări de dresaj

Aviație 
 carusel (aviație acrobatică) – figură acrobatică de formă circulară executată de mai multe avioane în formație
 carusel (aeronautică) – zonă aeriană de așteptare pentru avioane în zbor deasupra unui aeroport

Nume proprii 
 Caruselul progresului – pavilion tematic conceput de Walt Disney pentru Târgul internațional de la New York din 1964-1965 și instalat ulterior în parcurile sale de distracții
 Caruselul Jandarmeriei regale din Canada – unitate demonstrativă de cavalerie care prezintă periodic spectacole de echitație însoțite de muzică (engleză: musical rides)
 Caruselul internațional al filmului de la Rimouski – festival cinematografic de tineret organizat anual în orașul Rimouski din Québec (Canada)

 Carousel:
 Carousel (muzical) – comedie muzicală compusă în 1945 de Richard Rodgers și Oscar Hammerstein II
 Carousel (film din 1956) – film muzical din 1956 realizat de Henry King, ecranizare a comediei muzicale a lui Rodgers și Hammerstein
 Carousel (film din 1967) – film de televiziune din 1967 realizat de Paul Bogart, altă adaptare a aceluiași muzical
 Carousel (balet) – spectacol de balet în coregrafia lui Christopher Wheeldon, inspirat de muzica lui Rodgers

 Carrousel:
 Carrousel (cabaret) – cabaret istoric din Paris pe scena căruia au evoluat numeroși artiști celebri
 Carrousel (Luvru) – ansamblu arhitectural-edilitar din aproprierea Palatului Luvru din Paris care cuprinde mai multe obiective:
 Place du Carrousel (Piața Caruselului)
 Arc de triomphe du Carrousel (Arcul de triumf al Caruselului)
 Pont du Carrousel (Podul Caruselului)
 Carrousel du Louvre – galerie de magazine